Албинец (Албинецул):

Молдова 
 Старый Албинец — село в Фалештском районе Республики 
 Новый Албинец — село в Фалештском районе Республики